Александр Шкурко: Шкурко, Александр Иванович (1937—2022) — директор Государственного Исторического музея.
 Шкурко, Александр Михайлович (1939—2008) — полярник, учёный, изобретатель.